Alex Scott peut désigner :
 Alex Scott (1937-2001), footballeur écossais ;
 Alex Scott (1940-), homme politique bermudien ;
 Alex Scott (1984-), footballeuse anglaise ;
 Alex Scott (2003-), footballeur anglais.